Гогоцький:
 Гогоцький Сильвестр Сильвестрович (1813—1889) — філософ, історик філософії, представник київської духовно-академічної філософської школи. Брат М. С. Гогоцького.
 Гогоцький Микола Сильвестрович (1822—1900) — краєзнавець, історик релігії Поділля. Брат С. С. Гогоцького.

Див. також 
 Гогоцька Євдокія Іванівна

Українські прізвища